Титус Попович (рум. Titus Popovici-Viore; *16 травня 1930, Орадя, Румунія — †30 листопада 1994, Тулча, Румунія) — румунський письменник і сценарист. Член-кореспондент Румунської академії, політик, член Центрального Комітету Румунської комуністичної партії.
Лауреат Державної премії Соціалістичної Республіки Румунії.

Біографія 

У 1953 закінчив філологічний факультет Бухарестського університету.
Дебютував в 1955. З 1957 присвятив себе літературній діяльності. У 1960-х — 1970-х роках вважався одним з найвідоміших румунських письменників.

Автор збірок оповідань, повістей і романів.

У соціально-психологічних романах «Чужий» (1955) і «Спрага» (1958) представлена широка соціальна і психологічна картина двох переломних моментів в житті румунського народу: звільнення країни (1944) і проведення аграрної реформи (1949).
Попович відомий драматург («Пассакалія» 1960 і «Влада і правда», 1973), сценарист і публіцист Румунії. За його більш, ніж 35 сценаріями поставлені багато історичних і пригодницьких фільмів. Багато з них стали лідерами прокату.
Йому належить цикл детективних фільмів про пригоди комісара Романа, фільми про пригоди трансильванців на Дикому Заході.

Тісно співпрацював з режисером Серджіу Ніколаеску.

Літературні твори 

 Mecanicul si alti oameni de azi, schite. Bucuresti, 1951 (in colab. cu Fr. Munteanu);
 Povestiri. Bucuresti: Editura Tineretului, 1955;
 Străinul (roman de Titus Popovici)|Străinul. Bucuresti: Editura Tineretului, 1955;
 Cuba: teritoriu liber al Americii (însemnări). Bucuresti: Editura Tineretului, 1962;
 Columna: povestire cinematografica. Bucuresti: Editura Militara, 1968;
 Mihai Viteazul. Bucuresti: Editura Militara, 1969;
 Moartea lui Ipu (nuvelă). Bucuresti: Albatros, 1970;
 Puterea și adevărul (piesa in patru acte). Bucuresti, 1973;
 Judecata: roman cinematografic. Iasi: Junimea, 1984 (cuprinde date despre Horia, Cloșca și Crișan);
 Pasacaglia: drama în doua parti (teatru). Bucuresti: Editura Eminescu, 1989;
 Cutia de ghete. Ploiesti: Editura Elit Comentator, 1990;
 Râul uitarii: aparente povestiri de pescuit si vânatoare. Bucuresti: Editura Salut 2.000, 1994;
 Cartierul Primaverii: cap sau pajura; pref. de Domnita Stefanescu. Bucuresti: Editura Masina de Scris, 1998;
 Disciplina dezordinii: roman memorialistic. Bucuresti: Masina de scris, 1998,
 Piese jucate (și netipărite): «Mircea», «Propilee și orhidee», «Irozii» etc.
 Mihaela Haseganu — «Intrebări pentru examenul de maturitate: [versuri]». Buc., Editura pentru Literatura, 1969;
 Sütó András — «Un leagăn pe cer, pagini de jurnal» (în rom. de Romulus Guga). Buc., Kr., 1972;
 Paul Decei — «Pescuit în ape de munte». Buc., Ed. Ceres, 1975 (ghid);
 Matty Aslan — «Să fim serioși». Buc., Ed. Politică, 1976 (album de caricaturi);
 Ionel Pop — «O palmă de râu și niște istorii vânătorești». București, Ed. Eminescu, 1978;
 Ilarion Ciobanu — «Un far la pensie». Iași, J., 1980 (schițe);
 Temistocle Popa — «Trecea fanfara militară…». Buc., Lit., 1989.
 Gheorghe Colț — «Verdele junglei: exotism și vânătoare între Ecuator și Tropicele African». Buc., Ed. Editis, 1994;
 Constantin Rosetti Bălănescu — «Cynegis: prin păduri, câmpii și ape, printre jivine și oameni». Buc., Ed. Salut, 2000;

Фільмографія

Сценарії до фільмів 

 La 'Moara cu noroc' (1955)
 Valurile Dunării (1959)
 Setea (1960)
 Furtuna (1960)
 Străinul (film din 1964)|Străinul (1964)
 Pădurea spânzuraților (1964)
 Dacii (film)|Dacii (1967)
 Columna (film)|Columna (1968)
 Mihai Viteazul (film)|Mihai Viteazul (1971)
 Puterea și adevărul (1971)
 Atunci i-am condamnat pe toți la moarte (1972) 
 Cu mîinile curate (1972) - în colaborare cu Petre Sălcudeanu
 Ultimul cartuș (1973) - în colaborare cu Petre Sălcudeanu
 Departe de Tipperary (1973)
 Capcana (1974)
 Conspirația (1974)
 Nemuritorii (1974)
 Actorul și sălbaticii (1975)
 Pe aici nu se trece (1975)
 Operațiunea Monstrul (1976)
 Profetul, aurul și ardelenii (1978)
 Artista, dolarii și ardelenii (1980)
 Ion: Blestemul pamîntului, blestemul iubirii (1979)
 Pruncul, petrolul și ardelenii (1981) - autorul ideii care a stat la baza scenariului
 Lumini și umbre: Partea I (1981)
 Lumini și umbre: Partea II (1982)
 Secretul lui Bachus (1984)
 Horea (1984)
 Secretul lui Nemesis (1987)
 Noi, cei din linia întâi (1985)
 Mircea (film)|Mircea (1989)
 Momentul adevărului (1989)
 Dreptatea (1989)
 Miss Litoral (film)|Miss Litoral (1991)
 Divorț... din dragoste (1992) - în colaborare cu Mircea Cornișteanu
 Crucea de piatră (1993)

Джерела 

 Titus Popovici — stima noastră și mândria , 5 octombrie 2014, Raluca Durbacă, Film Menu
 Titus Popovici, rentierul [www.romaniaculturala.ro/images/articole/Tribuna_p.7.pdf], 1-15 aprilie 2011, Petru Poantă, Tribuna
 Scriitorul fata cu "puterea si adevarul, 01 octombrie 2009, Constantin Cioroiu, «Cultura»
 Scenaristii, 6 septembrie 2012, Horatiu Damian
 Ipu, între Amza Pellea și Gerard Depardieu , 23 mai 2013, Ioan-Pavel Azap
 Vă mai amintiți de…Titus Popovici , 5 ianuarie 2010, Eliza Zdru, Adevărul
 Duplicitatea lui Titus Popovici, Gheorghe Grigurcu, România literară — anul 2000, numărul 47
 Titus Popovici (I), Alex. Ștefănescu, România literară — anul 2002, numărul 24
 Titus Popovici (II), Alex. Ștefănescu, România literară — anul 2002, numărul 25
 Biografii comentate (XLII). Titus Popovici, un propagandist talentat și bine plătit , 12 decembrie 2013, Calin Hentea, Ziarul de Duminică

Померли в Тулчі
Румунські письменники
Румунські сценаристи
Румунські драматурги
Румунські публіцисти
Члени Румунської академії
Випускники Бухарестського університету
Політики Румунії
Уродженці Ораді